Moraria är ett släkte av kräftdjur. Moraria ingår i familjen Canthocamptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Moraria